Còmics: Suicide Squad, organització fictícia que apareix als còmics de DC Comics
 Cinema:
 Suicide Squad (pel·lícula de 1935), dirigida per Raymond K. Johnson
 Suicide Squad (títol en català: L'esquadró suïcida), pel·lícula de 2016 dirigida per David Ayer
 The Suicide Squad, pel·lícula de 2021 dirigida per James Gunn